Екатери́на Петро́вна Чепу́ра (; род. 23 декабря 1986, Киев) — украинский театральный режиссёр и общественный деятель.

Биография 
Екатерина Чепура училась в киевской школе № 265. В 2009 году окончила факультет режиссуры и хореографии Киевского национального университета культуры и искусств, где получила специальность режиссёра.

В 2008 году Екатерина Чепура поставила пьесу «Между двух сил» по драме Владимира Винниченко, которая стала её дипломной работой. Постановка получила признание и шла на различных сценах на протяжении нескольких лет. Актёр и художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Богдан Ступка после просмотра этого спектакля предложил Чепуре пройти стажировку в своём театре.

С 2010 года Екатерина Чепура стажировалась в Национальном драматическом театре им. Ивана Франко, с 2011 года стала постоянно работать режиссёром в этом театре. С 2010 года в Театре им. И. Франко она поставила два спектакля по пьесам Владимира Винниченко: «Дорогу красоте» и «Натусь» — на малой сцене, на большой сцене — детский мюзикл «Золушка». В 2011 году спектакль «Дорогу красоте» был номинирован на киевскую театральную премию «Киевская пектораль» в категории «За лучший режиссёрский дебют».

В сентябре 2012 года, после смерти Богдана Ступки, Чепура была уволена из театра.

Общественная деятельность 
Екатерина Чепура занимается общественной деятельностью с 17 лет. С 2004 года была активисткой , а затем .

С 2010 года является активисткой киевской ячейки Гражданского движения «Видсич» («Отпор»).

Кампания «Против деградации образования» 
24 января 2012 состоялся пикет Гражданского движения «Отпор» в рамках  возле клуба Кабинета министров Украины, где проходила встреча премьер-министра Николая Азарова с общественностью и академическим сообществом с целью обсуждения правительственного законопроекта № 9655 «О высшем образовании». По требованию протестующих Екатерину Чепуру было допущено к обсуждению как представительницу интересов студенчества. Несмотря на то, что большинство участников дискуссии одобрили документ и утверждали, что он готов к принятию Верховной радой в целом, выслушав требования активистки, Николай Азаров всё же создал оперативную рабочую группу для урегулирования «спорных норм» в законопроекте. В рабочую группу вошла и Екатерина Чепура. Однако позже активистку обвинили в организации несанкционированного митинга 24 января возле клуба Кабинета министров, а 4 апреля 2012 года состоялось слушание её дела в Печерском районном суде Киева. После 40-минутного заседания суд закрыл дело в связи с отсутствием доказательств.

Кампания «Месть за раскол страны» 

В 2012 году Екатерина Чепура принимала активное участие в кампании «Месть за раскол страны». 18 июня её вместе с другими активистами попыталась задержать милиция, после чего в Новоград-Волынском на девушку работники благоустройства под наблюдением милиции незаконно составили протокол об административном правонарушении, которому так и не дали ход.

3 августа Екатерину вместе с ещё четырьмя активистами задержала милиция в Севастополе. Правоохранители объяснили свои действия тем, что активисты проводят мирное мероприятие без уведомления об этом властей. В участке активистам инкриминировали нарушение КУоАП о «нарушении ведения предвыборной агитации». Позже, после освобождения активистов, стало известно, что милиция совершила подлог протоколов, в частности относительно Екатерины Чепуры.

5 августа Екатерину Чепуру и ещё одного активиста противоправно задержала милиция в Симферополе. Им инкриминировали нарушение КУоАП о «нарушении правил ведения предвыборной агитации». Суд признал активистов виновными, несмотря на многочисленные ошибки в протоколе. Непризнание подсудимыми своей вины судья трактовал как попытку уклониться от ответственности. Позже стало известно, что милиция совершила подлог документов.

8 августа Екатерину Чепуру вместе с шестью активистами незаконно задержала милиция в Донецке. Против Екатерины милиционеры применили грубую физическую силу. На Чепуру и других активистов составили протокол о нарушении 152-й статьи КоАП «нарушении правил благоустройства».

15 сентября во время распространения листовок в рамках кампании в Киеве Екатерину вместе с двумя активистами избили и задержали сотрудники Соломенского райотдела милиции и неустановленные лица в штатском. В отделении Екатерине стало плохо и ей вызвали скорую помощь. На активистов составили протоколы о нарушении КУоАП о «злостном неповиновении работникам милиции». Позже инкриминировали также «нарушение правил проведения предвыборной агитации». Суды Екатерина Чепура вместе с другими активистами выиграла.

17 октября в Коростышеве в местном Доме культуры во время концерта заслуженного артиста Украины Олега Гаврилюка активисты кампании раздавали листовки. В зал не пустили работников 5 канала, после чего журналисты написали заявление в милицию о препятствовании журналистской деятельности и дали в милиции пояснения. Вместе с ними показания дала активистка Екатерина Чепура, которая стала свидетелем инцидента. Милиция после этого случая стала расследовать распространение листовок активистами «Отпора», о чём сообщила на своей странице в сети Facebook журналист 5 канала Оксана Трокоз. Её начали расспрашивать о том, кто такая Екатерина Чепура и сообщили, что против «Отпора» открыто уголовное производство. 11 декабря милиция снова допрашивала Оксану Трокоз и снова интересовалась личностью Чепуры. Журналистке показали поручение о проведении негласных следственных (розыскных) действий.

Евромайдан 
Во время и после Евромайдана Екатерина Чепура была взводной «Женского взвода» (), который входил в состав 16-й сотни Самообороны Майдана в Киеве.

Личная жизнь 
В 2013 году вышла замуж за активиста Евромайдана Артура Переверзева.

Театральные постановки 
 «Между двух сил» (, автор Владимир Винниченко)

Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко 
 «Дорогу красоте» (, автор Владимир Винниченко; премьера — 10 апреля 2010)
 «Золушка» (сказка-мюзикл; художественный руководитель — заслуженный деятель искусств Пётр Ильченко; премьера — 25 декабря 2011)
 «Натусь» (автор Владимир Винниченко; премьера — 1 апреля 2012)

Театральный центр «Пасека» Киево-Могилянской академии 
  (автор — Леся Украинка; премьера — 6 октября 2013)

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна 
 «Школа дьявола» (автор — Эрик-Эмманюэль Шмитт; спектакль был показан 26 февраля 2014 на II Международном молодёжном фестивале искусств в Москве)

Чепура также часто является художником-постановщиком своих спектаклей, например, она была художником-постановщиком и художником по костюмам спектаклей «Натусь» и «Дорогу красоте».

Примечания 

Участники Евромайдана
Самооборона Майдана